Бобиште је приградско насеље  града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 2.635 становника.

Овде се налазе споменик палим борцима у Првом и Другом светском рату, ФК Бобиште и ОШ"Вук Караџић"

Демографија 
У насељу Бобиште живи 1395 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,8 година (37,5 код мушкараца и 38,1 код жена). У насељу има 505 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,53.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији